Naschmarkt heißen öffentliche Plätze

 in Breslau (Polen), siehe Großer Ring#Nordseite
 in Wien (Österreich), siehe Wiener Naschmarkt und
 in Leipzig (Deutschland), siehe Naschmarkt (Leipzig).